PAP ou pap pode se referir a:

Pessoas 
 Rei Papas da Arménia
 Jonathan Papelbon, jogador de beisebol estadunidense pelo Boston Red Sox

Lugares 
 Pap, um vilarejo da Hungria
 Pap, uma cidade do Uzbequistão
 PAP, código aeroportuário IATA para o Aeroporto Internacional Toussaint Louverture, no Haiti

Organizações 
 Parlamento Pan-africano, órgão legislativo da União Africana
 Partido da Ação do Povo, nome de partidos políticos em vários países
 Polícia Armada do Povo, força policial da República Popular da China
 Polska Agencja Prasowa, agência de notícias da Polônia
 Promociones Antonio Peña, promoção de wrestling profissional do México

Tecnologia 
 Password authentication protocol, protocolo para identificar usuários de computadores
 Picture-in-picture, recurso de receptores de televisão que permite exibir duas imagens simultaneamente
 Plastic Animation Paper, software de animação 2D
 Plug and play, tecnologia que permite configurar automaticamente dispositivos de um computador
 Push Access Protocol, parte da suíte do Wireless Application Protocol

Biologia e medicina 
 Mamilo
 O mesmo que CAP: perímetro (ou circunferência) à altura do peito
 Phosphatidate phosphatase

Outros 
 pap, código ISO 639 para papiamento, uma língua crioula das Antilhas Neerlandesas
 Pap, alimento originário da África do Sul
 Pap, pico ou morro de forma arredondada
 Gíria para paparazzi
 PAP, sigla para Passo a Passo
 PaP, sigla para ação de marketing porta à porta

Ver também
 Papa

Desambiguação